Kilburn puede referirse a:

 Kilburn (Australia)

Inglaterra 
 Kilburn (Derbyshire)
 Kilburn (Londres)
 Kilburn (Yorkshire del Norte)